Dettmers ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Dettmers (* 1976), deutscher Psychologe
 Otto Dettmers (1892–1986), deutscher Jurist, Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd und Kunstsammler